Натуральне число 961
 961 рік до нашої ери
 961 рік нашої ери